Утраченными эпизодами британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» называют эпизоды, которые не сохранились на видео- или киноплёнке. В 1960-х и 1970-х годах они были смыты с киноплёнки и стёрты с видеозаписей, так как плёнка ценилась больше, чем записанный на ней материал. Из 253 эпизодов из первых шести сезонов сериала, на данный момент 97 считаются утраченными. Ещё 79 эпизодов из первых одиннадцати лет сериала считались утерянными, пока копии не были найдены в частных коллекциях, в архивах Би-би-си или зарубежного телевидения.

В то время были утеряны не только эпизоды «Доктора Кто», но и тысячи часов других телепрограмм, записи которых уничтожались Би-би-си до 1978 года, когда изменилась политика ведения архивов. Среди других заметных телешоу, эпизоды которых не сохранились, числятся , , ,  и . Подобная практика проводилась не только Би-би-си, но и телеканалом , в результате чего не сохранились ранние эпизоды телесериала «Мстители». Однако «Доктор Кто» отличается от этих программ тем, что от всех пропавших серий сохранились аудиодорожки, записанные поклонниками сериала дома во время телетрансляций; некоторые серии частично сохранились в виде отдельных фотокадров или коротких видеоклипов.

Поиски эпизодов продолжаются до сих пор как Би-би-си, так и поклонниками сериала. Многие эпизоды из 1960-х и 1970-х годов существуют в виде реконструкций, составленных из фотографий и аудиодорожек, и выпущены на  и . Два эпизода серии «Вторжение» со Вторым Доктором были восстановлены в виде анимационных серий и выпущены на DVD с оставшимися эпизодами.

История 
Множество видеоматериалов из технических архивов BBC и кинобиблиотек были уничтожены в период между 1968 и 1978 годами, чтобы освободить место для новых телепрограмм. Профсоюз активно боролся против старых записей и их повторных показов, которые стали проводиться с 1950-х годов. Ранее, если телеканал хотел повторить программу (как правило, односерийный спектакль), было дешевле снова нанять тех же актёров, а не записывать телетрансляцию. Профсоюз был убеждён в том, что, если запись будет доступна для телеканалов, те смогут повторить записанную программу неограниченное количество раз, урезая тем самым эфирное время и тем самым оставляя без работы многих сотрудников и актёров. И хотя профсоюз не мог помешать трансляторам записывать свои телепрограммы, он смог добиться того, что повторять одну программу в эфире можно было лишь ограниченное число раз. При этом пошлина, взимаемая с телеканалов за повторы, была настолько высока, что те предпочитали снимать новые передачи, а не повторять старые. Таким образом, записи, которые больше нельзя было снова пустить в эфир, не представляли интереса для вещателей и просто выбрасывались.

Большинство эпизодов «Доктора Кто» для дебютной трансляции были записаны на двухдюймовую видеоплёнку, а позже перезаписаны на 16-мм плёнку для повторного использования. BBC Enterprises пользовались 16-мм плёнкой для отправки эпизодов за границу, так как она была намного дешевле и проще в транспортировке, чем видеоплёнка, и была совместима с видеостандартами многих разных стран. В то время у BBC не было главного архива, и сохранялись только копии программ, которые считались коммерчески успешными; записанные на плёнку программы находились в библиотеке фильмов, а за их сохранность отвечал технический отдел. Складских помещений было мало, и плёнки, как правило, хранились грудами, чтобы занимать меньше места.

Техническому отделу не разрешалось хранить плёнки, однако они их не выбрасывали, пока соответствующий отдел BBC не сообщал, что записи больше не будут использоваться. Серия «Горцы» со вторым Доктором была выброшена 9 марта 1967 года, всего через два месяца после выхода в эфир. Технический отдел продолжал стирать эпизоды «Доктора Кто» вплоть до начала 1970-х, что привело к уничтожению всех 253-х эпизодов, вышедших с 1963 по 1969 год, а последней удалённой записью 1960-х стала серия «Ярость из глубины», которую стёрли к 1974 году.

Несмотря на уничтожение оригинальных записей, до 1972 года в BBC вели полный архив 16-мм плёнок с копиями записей. Примерно с 1972 по 1978 год старые материалы архива, в том числе многие эпизоды «Доктора Кто», также были удалены, чтобы освободить место для новых телепрограмм.

После вмешательства Иэна Левина 
Практика удаления эпизодов сериала продолжалась, пока не вмешался режиссёр звукозаписи и поклонник сериала . Эпизоды продолжали удаляться, как правило, потому, что сроки действия договоров с актёрами и создателями, позволявшие продать серию за границу, уже истекли. В конце семидесятых во многих странах уже перешли на цветное телевидение, и зарубежные телеканалы не были заинтересованы в приобретении чёрно-белых эпизодов.

Библиотека фильмов BBC не отвечала за хранение телепрограмм, которые не были переписаны на плёнку, так как они были предметом конфликтов между библиотекой и самим телеканалом, который был ответственен за ведение архивов. Всё это привело к тому, что почти все чёрно-белые программы были удалены из библиотек телеканала. Несмотря на то, что это происходило не только в Великобритании, но и по всему миру, пропавшие эпизоды «Доктора Кто», вероятно, являются самым известным примером, когда ненадлежащая политика ведения архивов может привести к долгосрочным последствиям.

По большей части утеряны эпизоды времён первого и второго Докторов. В некоторых сериях, например, в серии «Десятая планета», отсутствует только один эпизод, а некоторые утеряны полностью. Больше всего пострадали серии эры второго Доктора Патрика Траутона — из четырнадцати серий первых двух сезонов с ним полностью завершена только «Гробница киберлюдей», копию которой удалось найти в телеархивах Гонконга. Серии с третьим Доктором Джоном Пертви сохранились полностью, но некоторые из них существуют только в чёрно-белом варианте или в виде NTSC-копий. Последними уничтоженными сериями «Доктора Кто» были «Вторжение динозавров» и «Смерть далекам» из сезона 1974 года, последняя из них была возвращена из Дубая сначала в формате NTSC, а затем в оригинальном PAL.

Вплоть до начала 1980-х первый эпизод серии «Вторжение динозавров» был единственным эпизодом с участием Пертви, который отсутствовал в архивах, пока не был найден на чёрно-белой 16-мм плёнке. Архивы, начиная со второго эпизода серии «Смерть далекам» и далее, состоят из предназначавшихся для трансляции копий, за исключением последнего выпуска третьего эпизода серии «Беспощадный убийца» (1976); этот выпуск был изъят сразу же после первой трансляции в Великобритании в связи с жалобами Мэри Уайтхаус из Национальной ассоциации зрителей и слушателей. Во время последующих показов и в коммерческих изданиях использовались восстановленные копии, записанные с эфира.

Политика стирания программ официально завершилась в 1978 году, когда в обиход вошли домашние видеокассеты и видеомагнитофоны и изменилось отношение к старым записям, которые теперь предполагалось оставить для будущих поколений по историческим и культурным причинам. В это время в библиотеке фильмов BBC осталось только 47 эпизодов из «Доктора Кто» 1960-х годов; когда-то их было 53, но шесть эпизодов пропали или были уничтожены уже после отказа от практики перезаписи видеоплёнки. В самом начале всего было утеряно 153 эпизода, но благодаря стараниям BBC и поклонников сериала их число сократилось до 106 по состоянию на 11 декабря 2011 года, когда были найдены третий эпизод серии «Галактика 4» и второй эпизод серии «Подводная угроза». Их передал BBC частный владелец Терри Бёрнетт, который приобрёл их ещё в 1980-х и не знал, что у BBC не сохранилось копий.

Наиболее востребованным утерянным эпизодом до сих пор считается четвёртый эпизод серии «Десятая планета» — последней истории эпохи Уильяма Хартнелла, в которой он регенерирует во второго Доктора. Существуют некоторые кадры, показанные в 1973 году в телешоу Blue Peter в честь десятилетия «Доктора Кто», — несколько низкокачественных 8-мм клипов, демонстрирующих несколько секунд регенерации.

Сохранившиеся материалы в сравнении с другими сериалами 
В сравнении с другими программами BBC 1960-х годов «Доктору Кто» сравнительно неплохо удалось сохранить вышедшие эпизоды. 147 из 253 эпизодов до сих пор существуют, по большей части из-за широкой продажи эпизодов для показа за рубежом, откуда впоследствии и возвращались серии. Из всех эпизодов, проданных за рубеж, не хватает только одиннадцати (девять из первого и двух из второго сезонов). Многие выжившие эпизоды вернулись в страну после их продажи в Алжир в 1973 году. После того, как права на трансляцию в Алжире истекли, копии вернули обратно, как раз перед отказом от практики стирания видеоплёнки.

Из всех сериалов 1960-х годов лучше всего сохранился Steptoe and Son, хотя большинство его эпизодов сохранись в виде видеокопий, сделанных авторами программы. Другие же телепередачи и телесериалы либо сохранились минимально, либо не сохранились вообще. К примеру, ни один из эпизодов мыльной оперы United!, 147 эпизодов которой были показаны в 1960—1970-х годах, не дошёл до наших дней. Популярность «Доктора Кто» способствовала возвращению исчезнувших эпизодов, когда для других, менее популярных программ такая обширная реконструкция никогда не проводилась.

Утраченные эпизоды

Список утраченных эпизодов 
В настоящий момент утерянными считаются 97 эпизодов из 26 серий, в том числе 10 полных серий. Почти из всех исчезнувших эпизодов сохранились фрагменты различной длины, кроме трёх («Марко Поло», «Миссия в неизвестное» и «Резня»). До сих пор идут споры о статусе серии «Марко Поло»: первые кадры первого эпизода используются в конце отредактированный версии второго эпизода серии «Грань уничтожения».

В историях, подсвеченных  цветом, утрачены все эпизоды.

Эпизоды-«сироты» 
Эпизоды-«сироты» — сохранившиеся эпизоды, которые не составляют полной серии, — были выпущены BBC следующими способами:
 Как отдельные комплекты The Hartnell Years (номер по каталогу BBCV4608), The Troughton Years (BBCV4609), Daleks — The Early Years (BBCV 4813) и Cybermen — The Early Years (BBCV 5403) были выпущены на VHS в начале 1990-х годов.
 Как дополнения к другим релизам, например, первый и третий эпизоды серии «Безликие», а также первый эпизод серии «Паутина страха» вошли в бокс-сет с серией «Господство террора».
 Сокращённые VHS-комплекты вместе с одним или несколькими из нижеприведённых материалов:
 Образцами фотографий или других материалов, сделанных актёрами («Господство террора», «Крестовый поход» и «Вторжение»);
 Компакт-дисками с аудиодорожками недостающих эпизодов («Крестовый поход» и «Ледяные воины»);
 Реконструкциями из фотографий и сохранившихся фрагментов («Десятая планета» и «Ледяные воины»).
 В составе бокс-сета Lost in Time 2004 года.

С начала 1990-х BBC начали выпускать существующие аудиодорожки на аудиокассетах или компакт-дисках с комментариями бывших актёров сериала — Джона Пертви, Тома Бэйкера, Колина Бэйкера, Питера Первеса и Фрейзера Хайнса. Некоторые серии, например, «Зло далеков», со временем переизданы с улучшенным качеством аудиодорожки, новыми сопутствующими комментариями, а иногда и новыми кадрами или сценами. Однако проблемы, относящиеся к урегулированию правовых вопросов, связанных с музыкой, выразились в том, что в издании серии «Зло далеков» отсутствовали некоторые фоновые композиции, которые присутствовали в оригинальной звуковой дорожке. Они были заменены менее характерными треками.

К декабрю 2005 года были выпущены звуковые дорожки для всех утерянных эпизодов. В случае с музыкой, использование которой было ограничено авторскими правами, были необходимы замены, а из соображений качества мелодии были подвергнуты восстановлению, а дорожка с комментарием была наложена поверх.

Утраченные непоказанные эпизоды 
Помимо вышедших в эфир эпизодов, утерянным считается также оригинальный, непоказанный первый эпизод серии «Далеки» эры первого Доктора. Во время записи выяснилось, что из-за технических неполадок на плёнку попали закадровые голоса. Из-за этого в начале декабря 1963 года эпизод был перемонтирован, а Сьюзен Форман появилась в другом костюме.

Для серии «Планета гигантов» первоначально было сделано четыре эпизода. Четвёртый эпизод под названием «Желание жить», срежиссированный Дугласом Кэмфридом, тесно переплетался с предыдущим, «Кризис», и было решено объединить их, чтобы быстрее перейти к развязке. Решение было принято тогдашним главным сценаристом ; оригинальные версии третьего и четвёртого эпизодов, предположительно, уничтожены.

Поиски эпизодов 
Начиная с 1978 года многие эпизоды были из разных источников возвращены в архивы BBC, большей частью — из архивов других стран, которые покупали эпизоды (в основном из Австралии и африканских стран, например, Нигерии). Так, все четыре эпизода серии «Гробница киберлюдей» были найдены в Гонконге в 1992 году. В 1999 году новозеландский актёр Брюс Гренвилл на распродаже в Нейпире обнаружил первый эпизод «Крестовый поход», «Лев». Владелец плёнки не представлял себе её ценность и собирался выбросить. Однако к находке поначалу отнеслись настороженно — уже до этого времени Гренвилл заработал себе славу успешного мистификатора. В частности, новозеландец Пол Скунс, который занимается поиском и восстановлением пропавших эпизодов, прокомментировал, что за двенадцать лет потратил много времени на изучение архивов, графиков показа «Доктора Кто» в Новой Зеландии, и был убеждён, что все имевшиеся эпизоды уже либо восстановлены, либо уничтожены. Тем не менее, BBC подтвердили подлинность найденной пленки. Поиски продолжаются до сих пор, а 20 апреля 2006 года Blue Peter запустили соревнование по поиску пропавших эпизодов, пообещав модель далека в натуральную величину в качестве награды.

Список найденных эпизодов 
Когда в 1978 году полные фонды Би-би-си (в том числе BBC Film & Videotape Library и BBC Enterprises) подверглись ревизии, перечисленные ниже эпизоды в архивах отсутствовали, но были возвращены корпорации различными способами. 16 выделенных  цветом историй в итоге перестали иметь какие-либо эпизоды утерянными. Все эпизоды возвращены в виде 16-мм видеозаписей или копий.

Источники найденных эпизодов

Фрагменты, вырезанные из соображений цензуры 

Некоторые фрагменты из копий, проданных за границу в 1960-х годах, например, в Австралию и Новую Зеландию, считались слишком пугающими для детской телепрограммы и были вырезаны из соображений цензуры. Поэтому у эпизодов, которые были возвращены из этих стран, отсутствовали вырезанные части.

В октябре 1966 года Дэмиен Шанахан и Эллен Пэрри из Австралии обнаружили набор вырезанных фрагментов в записях Национального архива Австралии. Среди них были в том числе фрагменты из эпизодов, которые не были найдены. Материалы были присланы архиву советом по цензуре (ныне — офисом классификации фильмов и литературы) в качестве доказательства, что необходимые требования были соблюдены. Среди найденного материала оказались фрагменты серий «Ярость из глубины», «Террор Макра», «Горцы» и «Контрабандисты», которые ранее отсутствовали полностью. В 2002 году новозеландец Грэм Ховард обнаружил фрагменты серии «Колесо в космосе» и «Паутина страха».

«Зло далеков» / «Безликие» 
Эпизоды «Зло далеков» и «Безликие» были найдены в частных коллекциях, владельцы которых из разных источников приобретали копии на 16-мм плёнке. Например, второй эпизод серии «Зло далеков» и третий эпизод серии «Безликие» были записаны на 16-мм плёнку во время телетрансляции и принадлежали коллекционеру Гордону Хендри, который вернул их в архивы BBC. Хендри приобрёл их на барахолке в 1983 году, заплатив по 8 фунтов стерлингов за каждый. На тот момент он не представлял, что покупает редкую вещь, и купил их из любопытства и из-за детских воспоминаний о программе.

«Генеральный план далеков» 
Серия «Генеральный план далеков» никогда не продавалась за рубеж, потому предполагалось, что найти её практически невозможно. Единственной страной, что запрашивала покупку прав на её показ (за исключением седьмого эпизода под названием «Торжество Стивена»), была Австралия, но и та вскоре отказалась от этой практики. Неизвестно, что произошло с просмотренными копиями, так как записей о том, стёрли их или нет, не сохранилось ни в архивах АВС, ни ВВС.

Тем не менее, три эпизода серии были обнаружены на 16-мм плёнке. Пятый и десятый эпизоды нашлись среди старого имущества BBC, которое в начале 1980-х годов было приобретено Церковью Иисуса Христа Святых последних дней, которые наткнулись на записи, когда убирали подвал, и затем вернули их владельцам. В 2004 году бывший инженер BBC Фрэнсис Уотсон вернул второй эпизод, который он взял домой в 1970-х годах после указания стереть его как уже ненужный. Уотсон оставил его у себя и в конце концов вернул BBC, когда узнал о ценности материала.

Полутораминутный отрывок из третьего эпизода, записанный на 16-мм плёнку, был включён в выпуск Blue Peter 1973 года (вместе с фрагментами серии «Десятая планета»), был найден в 1994 году журналистом и писателем Эндрю Пиксли в рамках исследования для проекта More Than Thirty Years in the TARDIS.

Архив Британского института кинематографии 
После того, как политика стирания эпизодов телепрограмм завершилась и BBC впервые подсчитали, сколько материала было утеряно, они сделали запрос в архив Национального института кинематографии, принадлежащий Британскому институту кино, с предположением, что институт сделал копии, которые не сделали BBC. В результате архив вернул три полных серии со вторым Доктором: «Доминаторы», «Кротоны» и «Военные игры». Все они записаны на 16-мм плёнку, за исключением третьего эпизода серии «Доминаторы», который записан на 35-мм.

Четвёртый и пятый эпизоды серии «Кротоны» были возвращены из-за рубежа в отредактированном виде. Недостающие фрагменты впоследствии были восстановлены либо из материалов частных коллекционеров, либо из вырезанных цензурой отрывков.

Дом Вилье 
Несколько сохранившихся эпизодов всё время находились в архивах BBC, хотя те об этом не знали. В 1986 году, когда BBC занимались переездом в другое здание, в шкафу дома Вилье были обнаружены первый, четвёртый, пятый и шестой эпизоды серии «Ледяные воины».

Нестыковки в архивах Библиотеки фильмов BBC 
Когда архив был впервые проверен в 1978 году, в Библиотеке фильмов BBC находились 47 эпизодов в дополнение к тем, что все ещё хранились у BBC Enterprises. Копии из библиотеки представляли собой сочетание случайных просмотровых копий, созданных для разных эпизодов на протяжении ряда лет, которые впоследствии оказались в собрании библиотеки, и части тех немногих эпизодов, которые были изначально записаны с эфира на киноплёнку вместо записи на видеоплёнку и предназначались для трансляции. Эти киноплёночные оригинальные копии хранились в библиотеке фильмов, а не в техническом отделе вместе с другими видеоплёнками.

Однако, несмотря на перевод библиотеки, не все из этих первоначально записанных на киноплёнку эпизодов имеются в наличии. С другой стороны, в библиотеке также были некоторые нестыковки, как, например, 16-миллиметровые копии первого, второго и третьего эпизодов серии «Десятая планета», предположительно — просмотровые копии, которые были по ошибке когда-то возвращены им, а не BBC Enterprises. Помимо всего прочего, у них находилась 16-миллиметровая записанная с эфира копия оригинального нетранслировавшегося пилотного эпизода сериала, предположительно — просмотровая копия, сделанная в 1963 году и впоследствии сданная на хранение в библиотеку.

В библиотеке фильмов также хранились высококачественные оригинальные отрывки, отснятые на киноплёнку и предназначенные для вставки в эпизоды на видеоплёнке. Некоторые из них, такие как первый и второй эпизоды серии «Генеральный план далеков», дошли до наших дней. На протяжении долгих лет среди поклонников «Доктора Кто» ходили слухи, что некоторые из киноплёночных вставок считались менее ценными, чем целые передачи, и поэтому были выброшены за ненужностью не позднее начала 1980-х годов. Это была ошибочная гипотеза, основанная на информации, относившейся к уже уничтоженным материалам и ошибочно введённой в компьютерную систему библиотеки фильмов.

8-мм фрагменты 
Короткие отрывки также были обнаружены на 8-мм киноплёнке. Они были отсняты фанатом из Австралии, который снимал определённые сцены напрямую с телеэкрана во время повторных показов различных эпизодов (включая некоторые из сохранившихся целиком); вырезки из пропавших эпизодов находятся в диапазоне от четвёртого эпизода серии «Господство террора» до второго эпизода серии «Безликие».

Фрагменты из других эпизодов «Доктора Кто» 
Некоторые отрывки из утерянных эпизодов были включены в сохранившиеся серии «Доктора Кто». Например, во втором эпизоде серии «Далеки» есть момент из оригинальной записи первого эпизода, которая позже была перемонтирована и показана по телевидению. Оригинальная же версия никогда не транслировалась и предположительно была уничтожена.

Короткий отрывок из четвёртого эпизода серии «Крестовый поход» был обнаружен фанатами сериала, у которых была аудиодорожка эпизода. Они услышали кашель на заднем плане, который также слышен в самом начале серии «Космический музей». То, что фрагмент взят из предыдущего (ныне утерянного) эпизода, доказывают первые кадры первого эпизода серии «Космический музей», где появляются застывшие на месте люди в костюмах описываемого периода. Аналогично в десятом эпизоде серии «Военные игры» были обнаружены фрагменты из серий «Ярость из глубины» (ТАРДИС приземляется на море в первом эпизоде) и «Колесо в космосе» (модели из первого эпизода).

Страны, которые приобрели утраченные эпизоды 

  Австралия — ABC
  Барбадос — CBC
  Бермудские острова — ZBF-TV
  Канада — CBC
  Кипр — CBC
  Эфиопия — ETS
  Гана — GRTC
  Гибралтар — GBC

  Гонконг — RTV
  Иран — NIR&T
  Ямайка — JBC
  Кения — VoK
  Мальта — Xandir Malta
  Маврикий — MBC
  Новая Зеландия — NZBC
  Родезия — RBC

  Нигерия — RKTV
  Сьерра-Леоне — SLBS
  Сингапур — RTS
  Таиланд — HAS-TV
  Тринидад и Тобаго — TTT
  Уганда — UTV
  Венесуэла — RCTV
  Замбия — ZNBC

Другие источники 
Отрывки из некоторых утерянных эпизодов также уцелели, если были использованы в других программах, вместе с прочими уцелевшими шоу. Например, сцены из пропавшего четвёртого эпизода серии «Генеральный план далеков» сохранились благодаря версии Blue Peter 1973 года, тогда как австралийская программа назвала Perspectives: C for Computer вырезками, полученными из серии «Энергия далеков».

Немалый отрывок из серии «Галактика 4» 1965 года был возвращён фанатом «Доктора Кто» журналистом Дженом Винсентом-Радзки в 1990-х. Эта часть первоначально была взята из просмотровой копии первого эпизода продюсерским отделом, работавшим в 1977 году над документальным фильмом о «Докторе Кто», называвшимся Whose Doctor Who. После того как они выбрали короткий фрагмент, который они намеревались использовать, остальная часть отрывка была отбракована; Винсенту-Радзки, работавшему консультантом отдела продюсирования, было разрешено сохранить плёнки.

Для серий «Контрабандисты», «Зло далеков», «Ужасные снежные люди» и «Ярость из глубины» были обнаружены кадры со съёмочной площадки. Также к вышеупомянутым сериям относились некоторые кадры плохого качества, включая альтернативные ракурсы из тех, что в конечном счёте пошли в эфир; кроме альтернативных ракурсов, DVD бокс-сет Lost in Time скомпоновал отрезки и добавил сохранившуюся аудиодорожку к тому, что осталось от видеоряда эпизода (оригинальный монтаж был также представлен на том же диске).

Ещё два коротких фрагмента из серии «Энергия далеков», включая высококачественный фрагмент ранее имеющейся сцены, были обнаружены в 1066-м эпизоде шоу BBC Tomorrow’s World. О записанных на плёнку отрывках, продолжительностью менее десяти секунд каждый, стало известно только 11 сентября 2005 года, когда часть Tomorrow’s World была показана в рамках телешоу Sunday Past Times на BBC Twо, причём то, что эти фрагменты отличаются от хранившихся в архивах BBC, было замечено не сразу.

Аудиодорожки 
Несмотря на то, что многие из эпизодов всё ещё отсутствуют, существуют записанные аудиодорожки всех когда-либо выходивших эпизодов «Доктора Кто». Многие из них сделаны фанатами при помощи микрофонов во время телетрансляций. Качество записей варьируется, а для нескольких эпизодов существует несколько записей, сделанных разными зрителями, что позволило нескольким группам, таким как  (), объединить записи и улучшить качество звука для последующего выпуска аудиодорожек на компакт-дисках. BBC Audio с начала 1990-х годов выпустили целый ряд таких записей, добавив в них комментарии, позволяющие лучше понять происходящие в серии события.

30 августа 2010 года BBC Audiobooks выпустили бокс-сет из двенадцати дисков под названием Doctor Who: The Lost TV Episodes Collection: (1964—1965) No. 1. В него вошли двадцать пять аудиодорожек из утерянных эпизодов, выходивших в период с 1964 по 1965 год. Второй бокс-сет был выпущен 14 февраля 2011 года и содержал дорожки из эпизодов 1965—1966 годов. Третий комплект с эпизодами 1966—1967 годов вышел 4 августа 2011 года, а четвёртый с оставшимися утерянными эпизодами, начиная с 1967 года, был выпущен 12 февраля 2012 года.

Реставрация цветных эпизодов 
Начиная с эпохи третьего Доктора сериал стал транслироваться в цвете. Хотя изначально несколько серий с участием Джона Пертви были уничтожены для повторного использования видеоносителей, а несколько серий сохранились только на 16-мм плёнке в чёрно-белом варианте, некоторые цветные NTSC-копии были проданы за рубеж. В начале 1980-х годов их вернули в Великобританию из отделения BBC в Торонто, Канада; среди возвращённых оказались семь эпизодов серии «Инферно» (1970), которая была показана канадским телеканалом CKVU, а другие цветные серии транслировались TV Ontario. Вдобавок к этому в 1990-х были найдены некоторые видеокассеты, записанные в 1970-х годах непосредственно с эфира американскими зрителями для британских фанатов. Их сигнал цветности (наряду с методами колоризации, если потребуется) использовался для перевода в цвет высококачественных монохромных копий серий.

Среди восстановленных таким образом серий числятся «Доктор Кто и силурианцы», «Террор автонов» и «Демоны». Записанные с эфира цветные NTSC-копии всех семи эпизодов серии «Послы смерти» также имеются, однако они слишком повреждены и потому переведены в цвет только частично (второй и пятый эпизоды) из-за слишком высоких затрат.

С выпуском на DVD серии «Когти аксонов» в 2005 году стали применяться новые стандарты обратного преобразования, которые можно применить к NTSC-копиям и приблизить их к оригинальному PAL. Другая цифровая техника для обработки изображений, VidFIRE, обладает восстановительным эффектом интерполяции и позволяет улучшить качество записанных с эфира эпизодов. Третий эпизод серии «Планета далеков» был восстановлен в цвете при помощи колоризации и нового метода с использованием в чёрно-белой копии цветовых точек (). Аналогичным способом был восстановлен первый эпизод серии «Вторжение динозавров», оригинальный материал которого содержал данные только двух цветов, а третий (синий) был добавлен вручную. В DVD-релиз серии «Вторжение динозавров» включён как чёрно-белый, так и цветной варианты.

Реконструкция

Реконструкции с закадровыми фотографиями 

Кроме всех восстановленных фрагментов и вырезок из утерянных эпизодов, существуют также закадровые фотографии, сделанные фотографом Джоном Кура. Кура был штатным фотографом BBC, однако независимо от него многие актёры и сотрудники документировали многие телепрограммы в период с 1940-х по 1960-е годы, включая «Доктор Кто». Эти снимки, как правило, использовались для продвижения программ BBC и для собственных визуальных отчётов актёров или производственного персонала. Многие из таких снимков сделаны во время работы над впоследствии утерянными эпизодами «Доктора Кто» и теперь используются для их реконструкции.

Реконструкции эпизодов начали проводиться поклонниками сериала с конца 1990-х годов; многие объединялись в целые группы, занимающиеся реконструкциями, например, Loose Cannon Productions, которые распространяли свою работу бесплатно. Используя сделанную режиссёром роспись по камерам и сохранившиеся аудиодорожки, кадры, фотографии и стиллы (особенно сделанные Джоном Кура), реконструкторы воссоздают недостающие эпизоды. Хотя технически это является нарушением авторских прав, BBC не применяет к подобным материалам никаких санкций, пока их не продают с целью получения прибыли и распространяют только в устаревших, нецифровых форматах, например, VHS.

«Официальные», высококачественные реконструкции с использованием тех же методов были сделаны для релизов BBC Video «Ледяные воины» (двенадцатиминутная реконструкция недостающих второго и третьего эпизодов) и «Десятая планета» (полная реконструкция четвёртого эпизода). В бокс-сет Doctor Who: The Beginning вошли первые три серии сериала и тридцатиминутная реконструкция серии «Марко Поло», хотя она полностью утеряна (в 2004 году были найдены несколько закадровых фотографий). Команда по восстановлению «Доктора Кто» намекнула, что подобные реконструкции могут быть сделаны и в будущем.

В июне 2005 года BBC Audio начали выпускать реконструкции на компакт-дисках с пометкой Doctor Who: Reconstructed. Как и в предыдущих релизах, диски включают только аудиодорожку от реконструкции, но на одном диске, помимо этого, было синхронизированное с дорожкой слайдшоу из флэш-анимации, состоящей только из закадровых фотографий или кадров эпизода, а сохранившиеся видеоотрывки не могли быть включены из-за формата. В итоге слушатель может совместить аудиодорожку с последовательно проигрывающимися фотографиями или послушать её отдельно. Единственной такой реконструкцией, выпущенной BBC Audio, была серия «Энергия далеков»; планировался также выпуск следующей серии, «Горцы», но не состоялся из-за плохих продаж предыдущего релиза.

Анимированные эпизоды 

6 ноября 2006 года в анимированном формате было выпущено два недостающих эпизода серии «Вторжение» эры второго Доктора, шесть эпизодов которой сохранились в архивах. Первый и четвёртый эпизоды были анимированы студией  и совмещены ими с фанатской аудиодорожкой, записанной с эфира. С появлением более мощных домашних компьютеров и программ с большими возможностями многие поклонники сериала самостоятельно работают над неофициальным анимированием, реконструированием и переводом в цвет недостающих эпизодов (включая эпоху первого и второго Докторов, которые изначально были выпущены в ч/б).

2 июня 2011 года британский видео и музыкальный издатель  на своей странице в Twitter сообщил, что четвёртый и пятый эпизоды серии «Господство террора» будут выпущены на DVD в виде анимации в конце 2012 года. Анимированием занялись компании Big Finish и Thetamation, используя доступные закадровые фотографии со съёмок серии.

Воссоздания 

В 2012 году на Youtube в трёх частях была выложена версия серии «Сила далеков», автором сценария, режиссёром и исполнителем главной роли в которой был Ник Сковелл. В сентябре 2012 года она была показана на конвенции «Power:Reimagined».

Вдобавок Би-би-си вложилась в реконструкцию эпизодов, используя анимацию и воссоздание частей различных серий, включая полностью утраченную серию «Марко Поло», в документальной драме «Приключение в пространстве и времени», снятой к 50-летию сериала в 2013 году.

В 2019 году Би-би-си выпустила на YouTube воссозданную серию «Миссия в неизвестное», которая была снята командой студентов, выпускников и работников Университета Центрального Ланкашира.

Другие работы 
Помимо сохранившихся аудиодорожек, все утерянные эпизоды были выпущены в виде новеллизаций, опубликованных Target Books в период с 1973 по 1994 год. 30 сентября 2010 года издательство Telos Publishing выпустило книгу Ричарда Молсворта под названием Wiped! Doctor Who’s Missing Episodes.

Документальный фильм Time Shift — Missing Believed Wiped, рассказывающий о всех телешоу, что лишились эпизодов, включает в себя эпизод, посвящённый «Доктору Кто».

В 1979 году серия «Шада» с Четвёртым Доктором Томом Бейкером не был закончен из-за забастовки технического персонала и не вышел в эфир. Материал, что успели сделать, представлял собой большей частью черновик, и, хотя это казалось бесполезным, продюсер «Доктора Кто»  велел сохранить серию, чтобы закончить её в будущем. Хотя формально она не является утерянной, она тоже была подвергнута реконструкции. В 1992 году серия, написанная Дугласом Адамсом, была выпущена на DVD с закадровым текстом, который прочёл Том Бейкер. Фрагмент из первого эпизода был использован в юбилейной серии «Пять Докторов» в 1983 году, когда Бейкер отказался снова сыграть четвёртое воплощение Доктора. Позже  выпустили аудиопьесу «Шада» с участием восьмого Доктора Пола Макганна; она транслировалась на BBCi со 2 мая по 6 июня 2003 года, позже — посредством веб-трансляции на сайте BBC, а в 2005 и 2006 годах в несколько новой версии — на радио BBC7 Digital Radio Station.

См. также 
 Список эпизодов телесериала «Доктор Кто»

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Список пропавших эпизодов «Доктора Кто» на сайте BBC
 Фотоальбом сохранившихся кадров из недостающих эпизодов, включая закадровые фотографии на сайте BBC
 «Lost Doctor Who» — команда по поиску пропавших эпизодов
 «The Doctor Who Restoration Team» — сайт команды по восстановлению «Доктора Кто»
 «Loose Cannon Productions» — команда, занимающаяся реконструкциями